Cernătești (Buzău) ;
 Cernătești (Dolj) ;